Красный Октябрь — посёлок городского типа в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
В 1941 году на берегах Волги были открыты месторождения нефти и газа, спустя 5 лет появилась первая партия нефтяников, организовавших в пяти километрах от деревни Песчаный Умёт в чистом поле склады материалов и техники для начала строительства Песчано-Умётского нефтепромысла. На этом месте был организован рабочий посёлок, получивший название Красный Октябрь в честь Великой Октябрьской социалистической революции. Поблизости находилась деревня Коммуна, называвшаяся ранее «Красный Октябрь».

Одним из первых в посёлке был построен дом номер 3 по улице Октябрьская. Жители и сегодня его называют «косовским», по имени мастера Косова, строившего посёлок. Улицы посёлка появлялись одна за другой, названия присваивались по их положению. На плане посёлка отразились и читательские пристрастия его жителей, в 1952 году отмечалось 100-летие со дня смерти Н. В. Гоголя, в его честь был назван один из переулков — переулок Гоголя.

Школа была открыта в декабре 1946 года и имела статус начальной. В 1947 году она была реорганизована в среднюю школу. Новое здание было построено в 1975 году.

Годом основания Дома культуры посёлка считается 1950.

Статус посёлка городского типа — с 1951 года.

Улицы Красного Октября протянуты вдоль трассы Саратов-Балашов: Октябрьская.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен на западе Саратовского района. Расстояние до областного центра составляет 18 км, до ближайшей железнодорожной станции Жасминная — 17 км. С областным центром село связано автодорогой с твёрдым покрытием, налажено регулярное автобусное сообщение.

Климат
Климат умеренно-холодный. Наблюдается значительное количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в посёлке Красный Октябрь — 5,2 °C. Среднегодовая норма осадков — 450 mm. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 24 mm. Наибольшее количество осадков выпадает в августе, в среднем 48 mm.

Часовой пояс

Население 

На 1 января 2019 года в населённом пункте проживало 3400 человек.

Экономика 
В границах населённого пункта работают столовая, аптека, 13 предприятий розничной торговли (среди них крупные магазины «Магнит», «Гроздь» и «Пятерочка»), парикмахерская, бюро ритуальных услуг, СТО и автомойка.

В границах населённого пункта работает газокомпрессорная станция ООО «Газпром ПХГ».

Свою базу на территории Красного Октября имеет дорожное предприятие ООО "НГ Групп». Работает производственное предприятие «Хорошие продукты» по переработке и изготовлению полуфабрикатов из мяса птицы.

Инфраструктура 
На территории посёлка действуют:
 общеобразовательная средняя школа,
 детский сад «Гнёздышко»,
 дом культуры, 
 филиал детской школы искусств № 1,
 библиотека, книжный фонд которой составляет 2013 экземпляров, оформлена подписка на 28 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 1125 человек. Работает клуб по интересам «У самовара»,
 участковая больница и пункт бригады скорой помощи.

Для нужд жителей свои услуги предлагают филиал отделения Сбербанка и почтовое отделение.
 
Посёлок газифицирован, имеется центральный водопровод.

Транспорт 
Транспортное сообщение до областного центра осуществляется автобусным маршрутом № 225, количество рейсов — 70 раз в неделю.

Достопримечательности 
 Строящейся Храм Святой Блаженной Матроны Московской.
 В мае 2010 года на прилегающей территории к Дому культуры состоялось открытие памятника погибшем войнам и труженикам тыла, защищавшим Родину в 1941—1945 года, а также открытие Доски почёта, на которой отмечены имена всех ветеранов и тружеников тыла. Рядом с мемориальным комплексом была сооружена «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» исторических дат Великой Отечественной воины.
 Вблизи населённого пункта располагаются три лесных массива: Грязнов лес, лес Решетово и Долгий лес.

Фотогалерея

Посёлок на фотографиях

Память, гордость и культура посёлка

Быт посёлка

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Саратовской области
 ОКАТО

Населённые пункты Саратовского района
Посёлки городского типа Саратовской области
Муниципальные образования Саратовского района
Упразднённые городские поселения Саратовской области
Городские поселения, упразднённые в 2022 году